Blue Moon (jazzstandard)
 Blue Moon (maanlander)
 Blue Moon (bordspel)
 Blue Moon (film)
 Blue Moon of Kentucky, een country standard van Bill Monroe